Condon ist der Familienname folgender Personen:

 Allyn Condon (* 1974), britischer Leichtathlet und Bobfahrer
 Bill Condon (* 1955), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Eddie Condon (1905–1973), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist
 Edward Condon (1902–1974), US-amerikanischer Physiker
 Fernando Cóndon (* 1955), uruguayischer Musiker, Dirigent und Komponist
 Francis Condon (1891–1965), US-amerikanischer Politiker
 Graham Condon (1949–2007), neuseeländischer Politiker und Sportler
 Herbert Thomas Condon (1912–1978), australischer Ornithologe
 Jackie Condon (1918–1977), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 James Condon (1923–2014), australischer Schauspieler
 Jennifer Condon (* 1983), australische Dirigentin

 Kerry Condon (* 1983), irische Schauspielerin
 Les Condon (1930–2007), britischer Jazzmusiker
 Liam Condon (* 1968), irischer Manager
 Mike Condon (* 1990), US-amerikanischer Eishockeytorwart und -trainer
 Paul Condon, Baron Condon (* 1947), britischer Polizist
 Richard Condon (1915–1996), US-amerikanischer Satiriker
 Robert Condon (1912–1976), US-amerikanischer Politiker

 Zach Condon (* 1986), US-amerikanischer Komponist, Musiker und Sänger

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Condon (Montana)
 Condon (Oregon)
 Condon (Tennessee)
 Condon Township (North Dakota)

in Irland:
 Condon (Irland), Irland

Sonstiges:
 Condon (Mondkrater), benannt nach Edward Condon
 Condon Hills, Hügelgruppe im Enderbyland, Antarktika
 Condon Report, eine Studie über UFOs

im NRHP gelistete Objekte:
 Condon Commercial Historic District, in Condon, Oregon, ID-Nr. 98000609
 Condon National Bank, in Coffeyville, Kansas, ID-Nr. 73000771

Siehe auch:
 Franck-Condon-Prinzip, eine quantenmechanische Gesetzmäßigkeit